Il singolare del Copenaghen Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lars Burgsmüller era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Olivier Rochus.

Karol Kučera ha battuto in finale 7–6 (7–4), 6–4 Rochus.

Teste di serie

  Jarkko Nieminen (primo turno)
  Wayne Arthurs (semifinali)
  Karol Kučera (campione)
  Radek Štěpánek (semifinali)

 Kenneth Carlsen (primo turno) 
 Martin Verkerk (primo turno) 
 Mario Ančić (primo turno) 
 Raemon Sluiter (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copenaghen Open 2003
ATP Tour 2003